Czerteż (wieś), een dorp in de Poolse gemeente Sanok
Czerteż (Podlasie), een dorp in de Poolse provincie Podlasie
Czerteż (Lviv), een dorp in de regio Lviv, Oekraïne, 
Czerteż (Uzhhorod), een dorp in de regio Uzhhorod, Oekraïne
Czerteż, de naam van diverse bergen in Polen.